Miejscowości w Kolumbii:
 Fredonia – miasto w departamencie Antioquia
Miejscowości w USA:
 Fredonia – jednostka osadnicza w stanie Alabama, w hrabstwie Chambers
 Fredonia – miejscowość w stanie Arizona, w hrabstwie Coconino
 Fredonia – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Louisa
 Fredonia – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Wilson
 Fredonia – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Caldwell
 Fredonia – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chautauqua
 Fredonia – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Logan
 Fredonia – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Mercer
 Fredonia – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Ozaukee
 Fredonia – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Ozaukee
Gminy w USA:
 Fredonia (ang. Fredonia Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Plymouth
 Fredonia (ang. Fredonia Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Calhoun
 Fredonia (ang. Fredonia Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Ozaukee